Яків Андрійович Маркевич (1696—†1770), син Андрія Марковича, державного діяча Гетьманщини, письменник, улюблений учень Т. Прокоповича, один з найосвіченіших людей свого часу. Залишив цінні «Генеалогические заметки», писав прозу, вірші, перекладав. Найвизначніший твір — Щоденник (Діяріуш), що охоплює 1717—1767 рр., містить унікальний історичний і економічний матеріал (12 рукописних томів), досі ще ні разу повністю не виданий.
 Маркович Яків Миколайович (1872—1963) — доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки УРСР.
 Яків Михайлович Маркевич (1776—†1804) — історик, етнограф і фольклорист. Видав у Петербурзі першу частину фундаментальної праці «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях», де містяться відомості про побут, фольклор, господарство, державно-політичний устрій Гетьманщини, природу та історію України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок